Nel salto con gli sci ai XXII Giochi olimpici invernali la gara dal trampolino normale si è disputata il 9 febbraio nella località di Krasnaja Poljana sul trampolino HS105 RusSki Gorki.

Il polacco Kamil Stoch ha vinto la medaglia d'oro, lo sloveno Peter Prevc quella d'argento e il norvegese Anders Bardal quella di bronzo.

Detentore del titolo di campione olimpico uscente era lo svizzero Simon Ammann, che vinse a  (in Canada), sul trampolino di Whistler, precedendo il polacco  Adam Małysz (medaglia d'argento) e l'austriaco Gregor Schlierenzauer (medaglia di bronzo).

Risultati

Finale 

Data: domenica 9 febbraio 2014
1ª Prova di salto
Ora locale: 21:30 
2ª Prova di salto
Ora locale: 22:47 
Trampolino: RusSki Gorki HS105
Punto K: 95 m 

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 Pos. = posizione

Qualificazioni
Si sono qualificati i migliori 40 classificati. I primi 10 classificati nella Coppa del Mondo erano ammessi direttamente alla finale.

Note

Collegamenti esterni 
 

 

Trampolino normale maschile